Simon Fraser of Balnain (1729-1777), Brits generaal tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
 Simon Fraser (ontdekkingsreiziger) (1776-1862), Brits bonthandelaar en ontdekkingsreiziger
 Simon Fraser (15e Lord Lovat) (1911-1995), Schots edelman en officier in de Tweede Wereldoorlog